Büßer steht für:

 im religiösen Sinn Buße Praktizierende, siehe Buße (Religion)
 Die Büßer, eine historische Bewegung im Islam, siehe Tauwābūn

Siehe auch:
 Büsser